Вовна — тонка довга шерсть тварин, що використовується в тестильній промисловості як сировина для виготовлення вовняних тканин.
 Вовна — село в Україні, Шосткинському районі Сумської області.
 Вовна (Cortusa) — рід рослин родини первоцвітових.

Прізвище 
 Вовна Петро Олексійович — радянський льотчик, капітан, Герой Радянського Союзу.

Українські прізвища